В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1986, який належав до категорії гран-прі, Стефан Едберг здобув титул, у фіналі перемігши Янніка Ноа 7-6, 6-2, 6-7

Сіяні гравці 

 Стефан Едберг (Чемпіон)
 Яннік Ноа (фінал)
 Бред Гілберт (півфінал)
 Тім Вілкінсон (1-ше коло)

 Якоб Гласек (1-ше коло)
 Мілан Шрейбер (1-ше коло)
 Слободан Живоїнович (2-ге коло)
 Аарон Крікстейн (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors